A fantasztikus nagynéni Nemere István 1980-ban megjelent regénye. 
 A fantasztikus nagynéni 1986-ban készült két részes magyar tévéfilm.